Buchar steht für:
 (3141) Buchar, Asteroid des äußeren Hauptgürtels
 Buchar (Ort), Ortsteil von Altentreptow / Landkreis Mecklenburgische Seenplatte / Mecklenburg-Vorpommern / Deutschland
 Emil Buchar (1901–1979), böhmisch-tschechoslowakischer Astronom
 Kirche Buchar, Kirchengebäude in Buchar/Altentreptow